Een persoon die voor het eerst een bepaalde markt betreedt of activiteit begint, zoals:
 Starter op de arbeidsmarkt
 Starter op de woningmarkt
 Startende ondernemer
Starter (stripreeks), Belgische stripreeks
Startmotor
Tl-starter van een buislamp

Personen genaamd Starter:
Jan Jansz. Starter